En  :
 Mękarzowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Mękarzowice, village de la voïvodie de Sainte-Croix.